La bariopharmacoalumite è un minerale scoperto nel 2010 nella miniera di Cap Garonne nel dipartimento di Var in Francia. Il nome attribuito deriva dalla sua composizione in quanto è l'equivalente della pharmacoalumite contenente bario al posto del potassio.

Morfologia 
La bariopharmacoalumite nell'olotipo si presenta come piccoli cubi compenetrati cresciuti radialmente. Alcuni dei cubi presentano tracce di crescita a scalini. Alcuni cubi sono allungati.

Origine e giacitura 
La bariopharmacoalumite è un minerale secondario, è stata trovata in una lunga frattura nel conglomerato.

Arsenati e vanadati (minerali)